A PR-835 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a BR-153/BR-476 (trecho coincidente) à cidade de União da Vitória, com extensão pavimentada de 1,3 quilômetro, cruzando a Ponte Domício Scaramela, sobre o Rio Iguaçu.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná